Schulte-Heuthaus ist der Name folgender Personen:
 Hermann Schulte-Heuthaus (1898–1979), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Walther Schulte vom Brühl (Pseudonym für Walther Schulte-Heuthaus; 1858–1921), deutscher Journalist, Schriftsteller und Maler